Bethune eller Béthune kan syfta på:

 Bethune (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi

Australien

 Mount Bethune – ett berg i Tasmanien

Frankrike

 Béthune – en  kommun i departementet Pas-de-Calais
 Fouquières-lès-Béthune –  en kommun i departementet Pas-de-Calais
 Hesdigneul-lès-Béthune – en kommun i departementet Pas-de-Calais
 Vendin-lès-Béthune – en kommun i departementet Pas-de-Calais

Kanada

 Bethunes Island – en ö i Nova Scotia
 Lac Béthune – en sjö i Québec
 Petit lac Béthune – en sjö i Québec
 Rivière Béthune – ett vattendrag i Québec

Se även
 Bethune Lake – flera